Schümmer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schümmer (1924–1978), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Schümmer (1882–1930), deutscher Politiker (Zentrum)

Siehe auch:
 Schümer
 Schummer